Die Abkürzung FCD steht für:
 FC Dallas, ein US-amerikanisches Fußball-Franchise der Major League Soccer
 FC Denzlingen, ein Fußballverein aus Baden-Württemberg
 FC Dornbirn 1913, ein österreichischer Fußballverein
 Floating Car Data, von „mitschwimmenden“ Fahrzeugen gewonnene Verkehrsdaten
 Fokale kortikale Dysplasie, ein Krankheitsbild in der Neurologie
 Fleck Corneal Dystrophy, dt. Fleckchen-Hornhautdystrophie

Abkürzung